Trainer kan syfta på:
 Trainers – det brittiska namnet på gymnastikskor, se gymnastiksko
 Trainers – ett datorprogram som används för att fuska inom datorspel